Малоалекса́ндровка () — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Урюпинского сельского округа. Код КАТО — 113255700.

География 
Село расположено возле озера Косыкколь, в западной части района, на расстоянии примерно 47 километров (по прямой) к западу от административного центра района — города Акколь, в 11 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Урюпинка.

Абсолютная высота — 345 метров над уровнем моря

Ближайшие населённые пункты: село Акимовка — на западе, село Урюпинка — на юго-востоке.

Через село проходит автодорога областного значения — КС-8 «Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское».

Население 
В 1989 году население села составляло 389 человек (из них русские — 37 %, немцы — 27 %).

В 1999 году население села составляло 481 человек (321 мужчина и 160 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 245 человек (131 мужчина и 114 женщин).

Улицы 

 ул. им. Абая Кунанбаева
 ул. им. Сакена Сейфуллина
 ул. им. Ыбырая Алтынсарина

Примечания 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Аккольского района